Иглз ( в переводе на русский «Орлы») может означать:
 Eagles — американская рок-группа.
 Eagles — дебютный альбом группы Eagles (1972).
 «Филадельфия Иглз» () — команда Национальной футбольной лиги.
 «Сент-Луис Иглз» () — хоккейная команда, выступавшая в НХЛ в сезоне 1934—1935.
 «Мэнли-Уорринга Си Иглз» () — команда Национальной регбийной лиги.
 «Гоу Эхед Иглз» () — нидерландский футбольный клуб из города Девентер.
 «Сан-Фернандо-Вэлли Голден Иглз» () — прежнее название футбольного клуба .
 Иглз, Крис (; род. 1985) — английский футболист.
 Иглс, Джинн (; 1890—1929) — американская актриса.
 Иглс-Нест () — тауншип в округе Сент-Луис, Миннесота, США.

См. также 
 Игльс () — курорт близ Инсбрука, в котором в 1963 году проходил чемпионат мира по бобслею.
 Eagle (значения)
 Орёл (значения)
 Игл (значения)